Champions League 1994/95 bezeichnet:

 EHF Champions League 1994/95, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 1994/95, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 UEFA Champions League 1994/95, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League